Al Wakrah () és la quarta ciutat de Qatar per nombre d'habitants i capital del municipi homònim. La seva població era de 87.970 habitants (2015).

Ciutats de Qatar